Plaats in Indonesië
 Tanjung Raman (Arga Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Raman (Manna), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Raman (Kota Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raman (Pendopo), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raman (Prabumulih Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Prabumulih in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raman (Ujan Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra